Tempa Ndah (1973. április 15. –) benini nemzetközi női labdarúgó-játékvezető/labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása fodrász.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Benini labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván bírói keretében. Sportpályafutásának elismerése alapján FIFA JB javaslatára a nemzetközi asszisztensi keretbe került. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, illetve  asszisztensként szolgált.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton a 2007-es női labdarúgó-világbajnokságra, és 2011-es női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

2007-es női labdarúgó-világbajnokság

2011-es női labdarúgó-világbajnokság

Olimpia 
A 2008. évi és a 2012. évi nyári olimpiai játékok női labdarúgó tornájára a FIFA JB partbírói szolgálatra hívta meg.

2008. évi nyári olimpiai játékok

2012. évi nyári olimpiai játékok

Afrikai Olimpiai játékok
2003-ban Nigéria fővárosa Abuja adott otthont a női labdarúgó torna döntőjének, ahol a CAF JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Szakmai sikerek 
2007-ben a benini labdarúgásért tett szolgálataiért Oscars díjat kapott.

Források 

Benini labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek